Thomae ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Thomae (1940–2020), deutscher Politiker (FDP)
 Günther Thomae (* 1953), deutscher Volleyballspieler
 Hans Thomae (1915–2001), deutscher Entwicklungspsychologe
 Jackie Thomae (* 1972), deutsche Autorin

 Johannes Thomae († 1441), deutscher Geistlicher
 Lara Thomae (* 1993), niederländische Skispringerin
 Reiner Thomae (* 1938), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Stephan Thomae (* 1968), deutscher Politiker (FDP)
 Walter Thomae (* 1966), deutscher Fußballtrainer

Thomae steht für:
 Alt St. Thomae (Soest), Kirche in Soest
 Dr. Karl Thomae GmbH, Arzneimittel-Unternehmen in Biberach, heute Standort von Boehringer Ingelheim

Siehe auch:
 Thomaesche Funktion, mathematische Funktion
 Thomä
 Thome
 Thomée
 Thoma, Familienname